Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Peter Fleming e John McEnroe erano i detentori del titolo, ma solo McEnroe ha partecipato in coppia con Peter Rennert.

McEnroe e Rennert hanno battuto in finale 6–3, 7–6 Steve Denton e Mark Edmondson.

Teste di serie
 Peter McNamara /  Paul McNamee (primo turno)
 Steve Denton /  Mark Edmondson (finale)
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (semifinali)
 John McEnroe /  Peter Rennert (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1982